La route départementale 42, ou RD 42, ou D42, est située :
 dans le département du Finistère.
 dans le département de la Savoie.
 dans le département des Yvelines.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

042